Adolfo Fonzari (Gorizia, 7 de abril de 1880 — São Paulo, 10 de março de 1959) foi um pintor, desenhista, cenógrafo e decorador ítalo-brasileiro. Amigo do também pintor José Pancetti que, quando moço, trabalhou como  ajudante na oficina de decoração mantida por Fonzari.

Foi aluno de Oscar Pereira da Silva e estudou no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo.

Ligações externas
Mais informações sobre o artista

Pintores de São Paulo (estado)
Cenógrafos do Brasil
Brasileiros de ascendência italiana
Mortos em 1959